Lujiang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lujiang Xian (härad i Kina), Anhui, 
 Lucheng (häradshuvudort), Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar